For Valour – cortometraggio del 1912 diretto da J. Searle Dawley
For Valour – film del 1917 diretto da Albert Parker
For Valour – film del 1928 diretto da G.B. Samuelson
For Valour – film del 1937 diretto da Tom Walls